Entre 24 de setembro e 1 de outubro de 1973 foi realizada a 9ª edição da Taça Brasil, tendo a cidade de Goiânia como sede e os jogos realizados no Ginásio do Vila Nova. O campeão foi o Vila Nova e pela segunda vez em nove anos, a equipe vencedora não é do estado de São Paulo.

Participantes

Tabela

Fase única

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1973
Esporte no Brasil em 1973
1973 no basquetebol